Roberts Bukarts (né le  à Jurmala en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace letton qui évolue au poste d'ailier gauche. Il est le frère de Rihards Bukarts et le fils de Ralfs Bukarts.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, alors qu'il évolue avec le Krylia Sovetov, il est repêché par le Dinamo Riga lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2009 au premier tour au . Les Tigres de Victoriaville le sélectionnent lors de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey au . L'année suivante, il débute avec le Dinamo Riga dans la KHL.

Carrière internationale
Il représente la Lettonie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga|| 44|| 11|| 6|| 17|| 12|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga || KHL|| 32|| 3|| 4|| 7|| 4|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga Juniors || Ekstraliga|| 18|| 13|| 10|| 23|| 12|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga ||  KHL|| 43|| 4|| 2|| 6|| 8|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HK Riga || MHL|| 12|| 9|| 5|| 14|| 6|| 3|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 26|| 3|| 3|| 6|| 0|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| HK Riga || MHL || 15|| 11|| 5|| 16|| 25|| 5|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
| 2012-2013|| Dinamo Riga || KHL || 18|| 3|| 0|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 14|| 6|| 4|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Juniors Riga || Ekstraliga || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 37|| 4|| 8|| 12|| 14|| 6|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 43|| 6|| 8|| 14|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 7|| 4|| 11|| 0
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL || 7|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2015-2016|| HC Zlín || Extraliga || 36|| 19|| 12|| 31|| 12|| 10|| 2|| 5|| 7|| 4
|- 
|2016-2017|| HC Zlín || Extraliga || 50 || 19 || 18 || 37 || 26 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|- 
|2017-2018|| HC Zlín|| Extraliga || 50 || 21 || 28|| 49 || 56 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 
|- 
|2018-2019|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga || 33 || 5 || 14|| 19 || 10 || - || - || - || - || -
|- 
|2018-2019|| HC Sparta Prague|| Extraliga || 14 || 2 || 5|| 7 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2019-2020|| HC Vítkovice|| Extraliga || 47 || 16 || 26|| 42 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Severstal Tcherepovets || KHL || 13 || 3 || 1|| 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Dinamo Riga  || KHL || 25 || 6 || 8 || 14 || 8 || - || - || - || - || -

Internationales

Références

Naissance en juin 1990
Naissance à Jurmala
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Dinamo Riga
Joueur du Dinamo Riga
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur du HC Zlín
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Vítkovice
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets